Slovo pekárna může označovat:

 pekárna – potravinářský provoz, výroba pečiva 
 domácí pekárna – domácí elektrospotřebič pro přípravu pečiva
 pekárna – nářeční označení pro domácí pec

 Pekárna (jeskyně) – jeskyni v Moravském krasu v okrese Brno-venkov
 Přírodní památka Pekárna – přírodní památku v okrese Brno-město
 Stará Pekárna – hudební kavárna v Brně

Reference